Municipio de Normal puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Normal (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de McHenry.
 Municipio de Normal (condado de McLean, Illinois), un municipio ubicado en el condado de McLean.